Mani har flere betydninger:
 Mani (sindstilstand)
 Mani (halvø) en halvø på Peloponnes i Grækenland
 Mani (film)
 Mani (profet)
 Mani – en anden stavemåde for Måne (nordisk gud)